Marian Cyprian Czajkowski (ur. 24 września 1893 w majątku rodzinnym Piadyki, powiat Kołomyja zm. 12 grudnia 1983) – major piechoty Wojska Polskiego.

Życiorys 
Marian Cyprian Czajkowski urodził się 29 września 1893 roku we Lwowie, w rodzinie Mariana i Wandy. Od 1914 roku pełnił służbę w 3 pułku piechoty. 12 kwietnia 1915 roku został ranny. Leczył się w Szpitalu Rezerwowym nr 1 w Wiedniu. Po wyleczeniu z ran został przydzielony do 8. kompanii 4 pułku piechoty. W Legionach Polskich awansował kolejno na chorążego (11 listopada 1915) i podporucznika (1 listopada 1916).

19 sierpnia 1920 roku został zatwierdzony z dniem 1 kwietnia 1920 roku w stopniu kapitana, w piechocie, w grupie oficerów byłych Legionów Polskich. Pełnił wówczas służbę w batalionie zapasowym 36 pułku piechoty Legii Akademickiej. 1 czerwca 1921 roku pełnił służbę w Wielkopolskiej Szkole Podoficerów Piechoty Nr 2 w Grudziądzu, a jego oddziałem macierzystym był wówczas 59 pułk piechoty wielkopolskiej. 3 maja 1922 roku został zweryfikowany w stopniu kapitana ze starszeństwem z dniem 1 czerwca 1919 roku i 266. lokatą w korpusie oficerów piechoty. 3 października 1923 roku został przeniesiony ze zlikwidowanej Centralnej Szkoły Podoficerów Zawodowych Piechoty Nr 2 w Grudziądzu do batalionu szkolnego piechoty Nr 3 w Lidzie na stanowisko dowódcy kompanii szkolnej podoficerów zawodowych, pozostając oficerem nadetatowym 59 pułku piechoty wielkopolskiej w Inowrocławiu. 31 marca 1924 roku został awansowany na majora ze starszeństwem z dniem 1 lipca 1923 roku i 85. lokatą w korpusie oficerów piechoty. W latach 1924–1925 dowodził batalionem szkolnym piechoty Nr 3 w Lidzie.

26 września 1927 roku został przeniesiony z 18 pułku piechoty w Skierniewicach do Korpusu Ochrony Pogranicza z równoczesnym przeniesieniem do kadry oficerów piechoty. Został dowódcą 25 batalionu odwodowego. 31 marca 1930 roku został przeniesiony do Doświadczalnego Centrum Wyszkolenia w Rembertowie na stanowisko asystenta. 28 stycznia 1931 roku został przeniesiony na stanowisko oficera placu w Katowicach. W 1932 roku był komendantem Placu Katowice. Do 30 marca 1934 roku pełnił służbę w Komendzie Miasta Warszawa. 30 marca 1934 roku został zwolniony z zajmowanego stanowiska z pozostawieniem bez przynależności służbowej z równoczesnym oddaniem do dyspozycji dowódcy Okręgu Korpusu Nr I. Z dniem 30 czerwca 1934 roku został przeniesiony w stan spoczynku.

Ordery i odznaczenia 
 Krzyż Niepodległości
 Krzyż Walecznych czterokrotnie
 Medal pamiątkowy za wojnę 1918 - 1921
 Medal Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości
 Medal Międzysojuszniczy „Médaille Interalliée”

Galeria

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 

Dowódcy batalionów Korpusu Ochrony Pogranicza
Ludzie związani ze Lwowem
Majorowie piechoty II Rzeczypospolitej
Odznaczeni Krzyżem Walecznych (czterokrotnie)
Oficerowie piechoty Legionów Polskich 1914–1918
Oficerowie piechoty Polskiego Korpusu Posiłkowego
Polacy odznaczeni Medalem Zwycięstwa
Urodzeni w 1893
Żołnierze II Brygady Legionów Polskich
Dowódcy batalionu KOP „Czortków”